En médecine ou en biologie, un test salivaire est un test réalisé sur la salive :

 test de dépistage de drogue ;
 test ADN (pour récupérer l'empreinte génétique d'un individu) ;
 test de dépistage d'un virus, comme dans le cas du test diagnostique du SARS-CoV-2.

Examen médical